Buzura bilineata är en fjärilsart som beskrevs av Matsumura 1910. Buzura bilineata ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
bilineata